Ву́лиця Серпова́ — невеличка вулиця у Шевченківському районі Харкова. Довжина 370 метрів. Починається від вулиці Коломенської і закінчується на перетині з проспектом Науки. На вулиці нема житлової забудови.

Вулиці Шевченківського району Харкова